Kommune stammer fra latin for 'forvaltningsenhed', og han have flere betydninger:
 Kommune er en moderne administrativ entitet
 Middelalderlig kommune, en form for europæisk forsvarspagt mellem byer
 Socialistisk kommune